Területi autonómia (földrajz)
 Autonómia (szociológia)
 Autonómia (filozófia) – az ember belső erkölcsi szabadsága Kant szerint
 Autonómia (élő szervezet) – lásd Élet#Önszerveződés és autonómia
 Autonóm robot – az űrkutatásban a hosszú kommunikációs idő miatt bizonyos egyszerű önálló döntésekre felkészített robot